Памятники Михаилу Васильевичу Ломоносову установлены в различных городах мира:
 Памятник Ломоносову — в Архангельске.
 Памятник Ломоносову — в Днепре (до 6 января 2023 года).
 Памятник Ломоносову — в Ижевске.
 Памятник Ломоносову — в Краснодаре.
 Памятник Ломоносову — в Марбурге.
 Памятник Ломоносову — на Воробьёвых горах в Москве.
 Памятник Ломоносову — на Моховой улице в Москве.
 Бюст Ломоносова — на Аллее учёных в Москве около МГУ.
 Памятник Ломоносову — в Ростове-на-Дону.
 Памятник Ломоносову — на Дворцовом проспекте в Санкт-Петербурге.
 Памятник Ломоносову — на Ораниенбаумском проспекте в Санкт-Петербурге.
 Памятник Ломоносову — на Университетской набережной в Санкт-Петербурге.
 Памятник Ломоносову — на площади Ломоносова в Санкт-Петербурге.
 Памятник Ломоносову — на ул. Ломоносова, 1 в Саратове, перед Саратовстройстекло.
 Памятник Ломоносову — в Северодвинске.